Kayee Adang (Seulimeum), een plaats in Indonesië
Kayee Adang (Suka Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing